Imre János (1790–1832) római katolikus pap, filozófus
 Imre János (1864–1926) állampénztári főtanácsos
 Imre János (1878–1957) vízépítő mérnök, kultúrmérnök